Paul Burgess är namn på flera personer.
Paul Burgess, brittisk rocktrummis, se Paul Burgess (musiker)
Paul Burgess, australiensisk stavhoppare, se Paul Burgess (idrottsman)